Степанян, Степан:
 Степанян, Степан (изобретатель) (1882—1964) — американский изобретатель.
 Степанян, Степан Бабаевич (1911—1999) — участник Великой Отечественной войны, гвардии старшина танковых войск, полный кавалер ордена Славы.